Nikolaï Semachko fait notamment référence à :
 Nikolaï Vladimirovitch Semachko (1907-1976), dirigeant sportif soviétique, vice-président de la FIBA.
 Nikolaï Aleksandrovitch Semachko (1874-1949), médecin, révolutionnaire russe et homme politique soviétique, considéré comme le fondateur du système de santé de l'URSS.